Order Czerwonego Sztandaru – wojskowy order Związku Radzieckiego
 Order Czerwonego Sztandaru – wojskowy order Węgierskiej Republiki Ludowej
 Order Czerwonego Sztandaru – order Ludowej Republiki Bułgarii
 Order Czerwonego Sztandaru – order Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
 Order Czerwonego Sztandaru – order Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
 Order Czerwonego Sztandaru – order Demokratycznej Republiki Afganistanu

Zobacz też 
 Order Czerwonego Sztandaru Pracy – cywilny order Związku Radzieckiego
 Order Czerwonego Sztandaru Pracy – cywilny order Węgierskiej Republiki Ludowej
 Order Czerwonego Sztandaru Pracy – order Ludowej Republiki Bułgarii
 Order Czerwonego Sztandaru Pracy – order Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
 Order Sztandaru Pracy – order Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 Order Sztandaru Pracy – order z okresu tzw. Polski Ludowej
 Order Sławy Pracy – cywilny order sowiecki
 Order Zasługi Pracy
 Order Flagi